

Здрапи — село в гміні Вільколаз Красницького повіту Люблінського воєводства
 Здрапи — село в гміні Бихава Люблінського повіту Люблінського воєводства